Veinte de Noviembre (spanisch für ‚20. November‘) ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Veinte de Noviembre (Matamoros) in Coahuila
 Veinte de Noviembre (San Pedro) in Coahuila
 Veinte de Noviembre (Amatenango de la Frontera) in Chiapas
 Veinte de Noviembre (Las Margaritas) in Chiapas
 Veinte de Noviembre (Tapachula) in Chiapas
 Veinte de Noviembre (Michoacán)
 Veinte de Noviembre (San Luis Potosí)
 Veinte de Noviembre (Tabasco)
 Veinte de Noviembre (Veracruz)